Johan Wulf kan syfta på

* Johan Wulf (bildhuggare) (död 1696), tysk-svensk bild- och stenhuggare
 Johan Wulf (målare), verksam i Sverige under 1600-talets senare del
 Johan Wilhelm Wulff (1833–1908), svensk agronom